Ория () — двадцать пятый блок стандарта Юникод. Содержит символы письменности ория для записи языков ория, куи и сантали в штате Орисса в Индии.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | ОрияОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0B0x
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0B01: ORIYA SIGN CANDRABINDU" | ଁ
| title="U+0B02: ORIYA SIGN ANUSVARA" | ଂ
| title="U+0B03: ORIYA SIGN VISARGA" | ଃ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0B05: ORIYA LETTER A" | ଅ
| title="U+0B06: ORIYA LETTER AA" | ଆ
| title="U+0B07: ORIYA LETTER I" | ଇ
| title="U+0B08: ORIYA LETTER II" | ଈ
| title="U+0B09: ORIYA LETTER U" | ଉ
| title="U+0B0A: ORIYA LETTER UU" | ଊ
| title="U+0B0B: ORIYA LETTER VOCALIC R" | ଋ
| title="U+0B0C: ORIYA LETTER VOCALIC L" | ଌ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0B0F: ORIYA LETTER E" | ଏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0B1x
| title="U+0B10: ORIYA LETTER AI" | ଐ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0B13: ORIYA LETTER O" | ଓ
| title="U+0B14: ORIYA LETTER AU" | ଔ
| title="U+0B15: ORIYA LETTER KA" | କ
| title="U+0B16: ORIYA LETTER KHA" | ଖ
| title="U+0B17: ORIYA LETTER GA" | ଗ
| title="U+0B18: ORIYA LETTER GHA" | ଘ
| title="U+0B19: ORIYA LETTER NGA" | ଙ
| title="U+0B1A: ORIYA LETTER CA" | ଚ
| title="U+0B1B: ORIYA LETTER CHA" | ଛ
| title="U+0B1C: ORIYA LETTER JA" | ଜ
| title="U+0B1D: ORIYA LETTER JHA" | ଝ
| title="U+0B1E: ORIYA LETTER NYA" | ଞ
| title="U+0B1F: ORIYA LETTER TTA" | ଟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0B2x
| title="U+0B20: ORIYA LETTER TTHA" | ଠ
| title="U+0B21: ORIYA LETTER DDA" | ଡ
| title="U+0B22: ORIYA LETTER DDHA" | ଢ
| title="U+0B23: ORIYA LETTER NNA" | ଣ
| title="U+0B24: ORIYA LETTER TA" | ତ
| title="U+0B25: ORIYA LETTER THA" | ଥ
| title="U+0B26: ORIYA LETTER DA" | ଦ
| title="U+0B27: ORIYA LETTER DHA" | ଧ
| title="U+0B28: ORIYA LETTER NA" | ନ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0B2A: ORIYA LETTER PA" | ପ
| title="U+0B2B: ORIYA LETTER PHA" | ଫ
| title="U+0B2C: ORIYA LETTER BA" | ବ
| title="U+0B2D: ORIYA LETTER BHA" | ଭ
| title="U+0B2E: ORIYA LETTER MA" | ମ
| title="U+0B2F: ORIYA LETTER YA" | ଯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0B3x
| title="U+0B30: ORIYA LETTER RA" | ର
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0B32: ORIYA LETTER LA" | ଲ
| title="U+0B33: ORIYA LETTER LLA" | ଳ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0B35: ORIYA LETTER VA" | ଵ
| title="U+0B36: ORIYA LETTER SHA" | ଶ
| title="U+0B37: ORIYA LETTER SSA" | ଷ
| title="U+0B38: ORIYA LETTER SA" | ସ
| title="U+0B39: ORIYA LETTER HA" | ହ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0B3C: ORIYA SIGN NUKTA" | ଼
| title="U+0B3D: ORIYA SIGN AVAGRAHA" | ଽ
| title="U+0B3E: ORIYA VOWEL SIGN AA" | ା
| title="U+0B3F: ORIYA VOWEL SIGN I" | ି
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0B4x
| title="U+0B40: ORIYA VOWEL SIGN II" | ୀ
| title="U+0B41: ORIYA VOWEL SIGN U" | ୁ
| title="U+0B42: ORIYA VOWEL SIGN UU" | ୂ
| title="U+0B43: ORIYA VOWEL SIGN VOCALIC R" | ୃ
| title="U+0B44: ORIYA VOWEL SIGN VOCALIC RR" | ୄ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0B47: ORIYA VOWEL SIGN E" | େ
| title="U+0B48: ORIYA VOWEL SIGN AI" | ୈ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0B4B: ORIYA VOWEL SIGN O" | ୋ
| title="U+0B4C: ORIYA VOWEL SIGN AU" | ୌ
| title="U+0B4D: ORIYA SIGN VIRAMA" | ୍
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0B5x
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0B55: ORIYA SIGN OVERLINE" | ୕
| title="U+0B56: ORIYA AI LENGTH MARK" | ୖ
| title="U+0B57: ORIYA AU LENGTH MARK" | ୗ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0B5C: ORIYA LETTER RRA" | ଡ଼
| title="U+0B5D: ORIYA LETTER RHA" | ଢ଼
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0B5F: ORIYA LETTER YYA" | ୟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0B6x
| title="U+0B60: ORIYA LETTER VOCALIC RR" | ୠ
| title="U+0B61: ORIYA LETTER VOCALIC LL" | ୡ
| title="U+0B62: ORIYA VOWEL SIGN VOCALIC L" | ୢ
| title="U+0B63: ORIYA VOWEL SIGN VOCALIC LL" | ୣ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0B66: ORIYA DIGIT ZERO" | ୦
| title="U+0B67: ORIYA DIGIT ONE" | ୧
| title="U+0B68: ORIYA DIGIT TWO" | ୨
| title="U+0B69: ORIYA DIGIT THREE" | ୩
| title="U+0B6A: ORIYA DIGIT FOUR" | ୪
| title="U+0B6B: ORIYA DIGIT FIVE" | ୫
| title="U+0B6C: ORIYA DIGIT SIX" | ୬
| title="U+0B6D: ORIYA DIGIT SEVEN" | ୭
| title="U+0B6E: ORIYA DIGIT EIGHT" | ୮
| title="U+0B6F: ORIYA DIGIT NINE" | ୯
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0B7x
| title="U+0B70: ORIYA ISSHAR" | ୰
| title="U+0B71: ORIYA LETTER WA" | ୱ
| title="U+0B72: ORIYA FRACTION ONE QUARTER" | ୲
| title="U+0B73: ORIYA FRACTION ONE HALF" | ୳
| title="U+0B74: ORIYA FRACTION THREE QUARTERS" | ୴
| title="U+0B75: ORIYA FRACTION ONE SIXTEENTH" | ୵
| title="U+0B76: ORIYA FRACTION ONE EIGHTH" | ୶
| title="U+0B77: ORIYA FRACTION THREE SIXTEENTHS" | ୷
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

См. также 
 Набор символов

Примечания